The Complete Studio Recordings může být:

 The Complete Studio Recordings (album, Led Zeppelin) – album skupiny Led Zeppelin z roku 1993
 The Complete Studio Recordings (album, The Doors) – album skupiny The Doors z roku 1999
 The Complete Studio Recordings (album, ABBA) – album skupiny ABBA z roku 2005